Resultats del Gran Premi d'Alemanya de Fórmula 1 de la temporada 1986, disputat al circuit de Hockenheimring el 27 de juliol del 1986.

Resultats

Altres 
 Pole: Keke Rosberg 1' 42. 013 

 Volta ràpida: Gerhard Berger 1' 46. 604 (a la volta 35)

Referències 
 

Alemanya
1986